Le qualificazioni del singolare maschile del Pacific Life Open 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Pacific Life Open  2008 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Peter Luczak (primo turno)
 Chris Guccione (primo turno)
 Fabio Fognini (ultimo turno)
 Miša Zverev (primo turno)
 Robin Haase (Qualificato)
 Rainer Schüttler (ultimo turno)
 Florent Serra (Qualificato)
 Nicolás Lapentti (primo turno)
 Bobby Reynolds (Qualificato)
 Amer Delić (primo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Lu Yen-Hsun (Qualificato)

 Paul Capdeville (Qualificato)
 Robert Kendrick (ultimo turno)
 Igor' Kunicyn (Qualificato)
 Kevin Anderson (ultimo turno)
 Wayne Odesnik (Qualificato)
 Kei Nishikori (Qualificato)
 Ryan Sweeting (primo turno)
 Rik De Voest (Qualificato)
 Santiago Giraldo (Qualificato)
 Stéphane Bohli (ultimo turno)
 Mathieu Montcourt (primo turno)
 Dušan Vemić (Qualificato)

Qualificati 

 Igor' Kunicyn
 Paul Capdeville
 Wayne Odesnik
 Dušan Vemić
 Robin Haase
 Santiago Giraldo

 Florent Serra
 Kei Nishikori
 Bobby Reynolds
 Rik De Voest
 Maks Mirny
 Lu Yen-Hsun

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2008
ATP Tour 2008